w mitologii greckiej:
 Porteus – jeden z pięćdziesięciu synów Likaona, władcy Arkadii
 Porteus – wersja imienia Portaon, syna Agenora i Epikaste, dziadka Meleagra
 Porteus – ojciec Echiona, pierwszego z wojowników greckich, którzy wyszli w Troi z drewnianego konia

Przypisy

Bibliografia